Trattato di Ulma (1620) – tra la Lega Cattolica e l'Unione Protestante
 Tregua di Ulma detta anche Trattato di Ulma del 1647 – tra Francia, Svezia e Baviera